Nadab – re d'Israele dal 910 a.C. al 909 a.C.
Nadab – figlio di Aronne e nipote di Mosè
Nădab – villaggio nel comune di Chișineu-Criș (Transilvania, Romania)
Nadav – nome proprio di persona ebraico maschile